Azusa – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Azusa (梓, あずさ) – japońskie imię kobiece.

Osoby noszące to imię 
 Azusa Nojiri (ur. 1982), japoński maratończyk
 Azusa Togashi, japońska idolka Gravure
 Azusa Yamamoto, japońska modelka i aktorka

Fikcyjne postacie 
 Azusa Miura – postać z serii The Idolmaster
 Azusa "Azu-Nyan" Nakano – główna bohaterka K-On!
 Azusa Hanai – postać z Big WINDUP!
 Azusa Kinose – bohaterka gry otome Starry Sky
 Azusa Muakmi- Postać z anime Diabolik Lovers